Krzysztof Kaczmarek (ur. 1953) – polski aktor filmowy i teatralny, reżyser
 Krzysztof Kaczmarek (ur. 1964) – polski historyk
 Krzysztof Kaczmarek (ur. 1971) – polski tenisista stołowy